Люболяды — название населённых пунктов:

Россия 
 Люболяды — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Люболяды — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Люболяды (станция)